Linnasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Linnansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Linnasaari (ö i Heinola, Linnajärvi), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 26,70), 
 Linnasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Linnasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Linnasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,63, long 28,20), 
 Linnasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,74), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Linnasaari (ö i Kajanaland), 
 Linnasaari (ö i Padasjoki, Virmaila), 
 Linnasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 28,00), 
 Linnasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,09, long 28,25), 
 Linnasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 28,11), 
 Linnasaari (ö i Konnevesi), 
 Linnasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Linnasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,44), 
 Linnasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 28,46), 
 Linnasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Linnasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,31), 
 Linnasaari (ö i Viitasaari, Vuosjärvi), 
 Linnasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,58), 

Robotskapade Finlandförgreningar